«Кубик», «Кубик-рубик» — мультипликационный телеальманах для школьников производства Гостелерадио СССР, включающий мультфильмы «Коробка с карандашами», «Зайца не видали?» и «Кубик Рубик клоунада».

Создатели 
 Авторы сценария: Сергей Таск, Альберт Иванов, Александр Татарский
 Режиссёры и мультипликаторы: Александр Татарский, Игорь Ковалёв, Владлен Барбэ, Александр Федулов
 Художники-постановщики: Игорь Ковалёв, Елена Косарева
 Операторы: Владимир Милованов, Эрнст Гаман
 Композиторы: Григорий Гладков, Юрий Чернавский
 Звукооператор: Наум Боярский
 Роли озвучивали:
 Алексей Птицын — зверьки-клоуны / заяц (голосовые эффекты)
 Алексей Борзунов — заяц
 Юрий Пузырёв — высокий охотник
 Артём Карапетян — низкий охотник
 Над фильмом работали: Наталья Базельцева, Андрей Свислоцкий, Евгений Делюсин, Алла Юрковская, Игорь Медник, Кирилл Малянтович, Игорь Романов, Ольга Хорова, Ирина Дорошенко
 Монтажёр: Любовь Георгиева
 Редактор: Елизавета Бабахина
 Директор: Зинаида Сараева

Сюжет

Коробка с карандашами 
Музыкальный мультипликационный фильм на песню Григория Гладкова «Коробка с карандашами» (по стихотворению Владимира Приходько «Для тех, кто рисует»). В кадре — обычная жилая комната, шкаф, полка, коробка с карандашами. В форме песни рассказывается, что с их помощью можно увидеть всё, стоит только захотеть: животных, лес, цирк…

Съёмочная группа:

Продолжительность: 2 мин. 40 сек.

Зайца не видали? 
Два охотника ищут зайца. Но, наткнувшись на него, не узнают и просят его о помощи в поисках. Заяц пытается им помочь, постепенно забывая, что он сам и есть заяц. В итоге охотники уезжают на поезде, оставив своё ружьё зайцу, который продолжает поиски…

Музыкальную тему композитор Юрий Чернавский также использовал в фильме «Выше Радуги» для песни «Сирена» (в исполнении Аллы Пугачёвой), а также в мультфильме «Братья Пилоты вдруг решили поохотиться».

Съёмочная группа:

Продолжительность: 2 мин 44 сек

Награды:
 28 сентября 1986 — Лауреат V фестиваля молодых кинематографистов города Москвы, приз за лучшую режиссёрскую работу Александру Федулову, за сюжет «Зайца не видали?» в мультфильме «Кубик».

Кубик Рубик клоунада 
Две собаки в клоунских шляпках собираются играть в городки. Один из них выстраивает себе фигуру для разбивания, но никак не может удовлетвориться её сложностью, и в итоге получается высокая и сложная конструкция, на вершине которой оба сидят, пьют чай из самовара и закусывают блюдцами.

Съёмочная группа:

Продолжительность: 2 мин. 55 сек.

В 1990—1991 годах с героями мультфильма «Кубик Рубик клоунада», студией Pilot были созданы четыре мультфильма: Чудеса (1990), Авиаторы (1990), Ловцы жемчуга (1991) и Формула 1 (1991).

Примечания

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Игоря Ковалёва
Мультфильмы о зайцах
Рисованные мультфильмы СССР 1986 года